Robert Brown (botanicus), een Schots botanicus (1773-1858)
 Robert Brown (acteur), een Britse acteur (1921-2003)
 Robert Brown (filmeditor), een Amerikaans filmeditor (*1929)